Miejscowości w Polsce:
 Restarzew Cmentarny
 Restarzew Środkowy